Jashpur steht für:

 Jashpur (Staat), einen ehemaligen Fürstenstaat
 Jashpur (Stadt), eine Stadt in Indien
 Jashpur (Distrikt), ein Distrikt in Indien